Schweinsgalopp steht für:
 umgangssprachlich scherzhaft: schnell und nicht besonders sorgfältig
 Schweinsgalopp (Spiel), Gesellschaftsspiel
 Schweinsgalopp (Roman), Roman von Terry Pratchett